Lamanna ist der Familienname von

 Angelo Lamanna (* 1980), uruguayischer Fußballspieler
 Eugenio Lamanna (* 1989), italienischer Fußballspieler
 Franco Lamanna (* 1991), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Matthew C. Lamanna (* 19??), US-amerikanischer Paläontologe
 Santiago Lamanna (* 1992), uruguayischer Fußballspieler